«Последняя охота» () — художественный фильм-вестерн американского режиссёра Кристиана Камарго, премьера которого состоялась 18 ноября 2022 года. Одну из главных ролей в картине сыграл Джейсон Момоа, он же выступил в роли сценариста.

Сюжет 
Действие фильма происходит на Диком Западе в начале XX века. Молодой ковбой по имени Уилли влюблён в Карлотту, и она отвечает ему взаимностью. Однако отец девушки запрещает влюблённым видеться. Происходит конфликт, отец Карлотты погибает, после этого Уилли и Карлотте приходится бежать. Их преследуют шериф и охотники за головами.

В ролях 
 Джейсон Момоа
 Мартин Сенсмайер
 Маиней Кинимака
 Зан МакКлэрнон
 Лили Глэдстоун
 Рауль Макс Трухильо
 Брэндон Оукс
 Танту Кардинал
 Кристиан Камарго

Производство и премьера 
Сценарий фильма написали на основе реальной истории Джейсон Момоа и Томас Па Сиббот. Момоа сыграл одного из охотников за головами, а режиссёр проекта Кристиан Камарго — шерифа. Фильм снят в ретроформате 3:4. Его премьера состоялась 18 ноября 2022 года.

Примечания 

Вестерны